Алексе́й Васи́льевич Михе́ев (11 февраля 1953, Москва, РСФСР, СССР — 16 октября 2020) — российский писатель и литературный критик, журналист, главный редактор журнала «Иностранная литература» (июль 2005 — апрель 2008), член Общественного редакционного совета журнала. Член Литературной академии (жюри премии «Большая книга»).

Биография

Образование 
 1969—1974 гг. — студент экономического факультета МГУ им. Ломоносова (специальность «Экономическая кибернетика»).
 В 1983 г. окончил аспирантуру Института языкознания АН СССР. Кандидат филологических наук: в 1984-м защитил диссертацию на тему «Психолингвистическое исследование семантических отношений (на материале слов-цветообозначений)» по специальности «Общее языкознание: психолингвистика» (научный руководитель — Р. М. Фрумкина).

Карьера 
 1978—1981 гг. — старший научный сотрудник НИИ культуры Министерства культуры РСФСР.
 1982—1995 гг. — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Института языкознания АН СССР (РАН).
 1992—1994 гг. — преподавал в РГГУ.
 1994—1995 гг. — ведущий литературной программы «Лит-парад» на радиостанции «Эхо Москвы».
 1995—2002 гг. — зав. отделом критики и публицистики, ответственный секретарь в журнале «Иностранная литература».
 1998—2002 гг. — ведущий рубрик «ИЛлюминатор: для Интеллектуально Любопытных» в газете «Время МН» и «Круг чтения» в газете «Время новостей».
 2002—2005 гг. — руководитель направления художественной литературы в издательстве «Росмэн».
 2005—2008 гг. — главный редактор журнала «Иностранная литература».
 2009—2019 гг. — главный редактор интернет-портала «Словари XXI века».
 С 2008 — ведущий авторской рубрики «Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым» в журнале «Иностранная литература».
 С 2013 — член Экспертного совета премии «Большая книга».

Библиография 
 «Meaning and Categorization», Нью-Йорк, 1996 (в соавторстве).
 «А. и Б. сидели на трубе: Перевод с советского». — М.: АРГО-РИСК; Тверь: KOLONNA Publications, 2002.
 «Чтение по буквам. Роман-альбом». — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
 «Словарь Россия. Russia. Для туристов и не только». — М.: Словари XXI века, 2018.

Награды 
 1998 год — специальный диплом Тургеневского фестиваля малой прозы (за интернет-издание «А. и Б. сидели на трубе: Перевод с советского»).
 2004 год — премия «Человек книги» (газета «Книжное обозрение») в номинации «Редактор».
 2010 год — премия журнала «Октябрь» за лучший рассказ года («Он улетел», № 9, 2010).
 2010 год — премия имени А. М. Зверева за авторскую рубрику «Информация к размышлению» в журнале «Иностранная литература».
 2010 год — диплом австралийского фестиваля русскоязычной литературы «Антиподы» за сетевую книгу «НАНО/2010».
 2015 год — диплом международного конкурса переводов поэзии Виславы Шимборской.

Примечания

Ссылки 
 «Иностранка» без Гарри Поттера

Писатели России по алфавиту
Кандидаты филологических наук
Выпускники экономического факультета МГУ
Колумнисты
Сотрудники Института языкознания РАН
Сотрудники Российского института культурологии
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета